Kappl heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden, Gemeindeteile:
 Kappl (Tirol), Gemeinde im Paznaun, Bezirk Landeck, Tirol

 Kappl (Bad Neualbenreuth), Ortsteil des Marktes Bad Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kappl (Maxhütte-Haidhof), Ortsteil der Stadt Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kappl (Gemeinde Kappl), Gemeindehauptort von Kappl, Bezirk Landeck, Tirol
 Kappl (Gemeinde Schattwald), Ortschaft von Schattwald, Bezirk Reutte, Tirol
 Kappl (Waldsassen), Ortsteil der Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Gebäude:
 Kleine Kappl, Wallfahrtskirche bei Ottengrün, Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Katharinenkapelle (Hechlingen), Kirche in Hechlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 St. Jobst (Lehrberg), Chorturmruine  oberhalb des Marktes Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern

sowie:
 Kappl (Kohlwald), 602 m, Anhöhe im Kohlwald bei Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Kappl ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Kappl (* 1950), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Kappel
 Neukappl